Erdenebulgan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Erdenebulgan (distrikt i Mongoliet, Chövsgöl), 
 Erdenebulgan (distrikt i Mongoliet, Archangaj, lat 47,47, long 101,46), 
 Erdenebulgan (distrikt i Mongoliet, Archangaj, lat 47,45, long 101,51), 

Robotskapade Mongolietförgreningar